Sienno (gromada w powiecie lipskim) (iłżecki/lipski)
 Sienno (gromada w powiecie wągrowieckim)